Il doppio del torneo di tennis Pembroke Pines Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale Brad Pearce e Todd Witsken 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Kruger /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Rikard Bergh /  Trevor Kronemann (Campioni)

 Brad Pearce /  Todd Witsken (finale)
 Royce Deppe /  David Rikl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pembroke Pines Challenger 1992